Schamoni ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schamoni (1906–1945), deutscher Grafiker und Maler
 Maria Schamoni (1906–1984), deutsche Drehbuchautorin
 Peter Schamoni (1934–2011), deutscher Filmregisseur und Produzent
 Rocko Schamoni (* 1966), Pseudonym des deutschen Musikers Tobias Albrecht
 Thomas Schamoni (1936–2014), deutscher Filmregisseur und Produzent
 Ulrich Schamoni (1939–1998), deutscher Filmregisseur und Medienunternehmer
 Victor Schamoni  (1901–1942), deutscher Kunsthistoriker und Cineast
 Wilhelm Schamoni (1905–1991), deutscher römisch-katholischer Theologe und Zeitschriftengründer
 Wolfgang Schamoni (* 1941), deutscher Japanologe